

Geografia 
 Francia
 Pleine-Fougères – comune nella regione della Bretagna
 Pleine-Sève – comune nella regione della Normandia

Pagine correlate 
 Pleine-Selve